In 1947 werd het 33ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 27 april 1948 tot 22 februari 1948. Fortaleza werd kampioen.

Eindstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Ceara